Acilia ist der Name von

 Gens Acilia, eine plebejische gens;
 Acilia (Rom), Stadtteil von Rom im Municipio X
 Cyrestis acilia, Art der Gattung Cyrestis